Клочан:
 Клочан (фамилия) — славянская фамилия.
 Клочан — каменная небольшая постройка.

Примечания